3-й Моравский пехотный полк () — чешский (моравский) пехотный полк Единой армии Австро-Венгрии.

История 
Образован в 1715 году как 3-й пехотный полк. Ранее носил имя Карла Лотарингского, а с 1780 года носил имя своего шефа, эрцгерцога австрийского Карла Тешенского. Штаб-квартира — Чески-Тешин, место вербовки солдат — Кромержиж. Участвовал в Семилетней войне, в Наполеоновских войнах и Австро-итало-прусской войне. С 1805 по 1869 годы — 3-й Моравский пехотный полк Австрийской империи. Состоял из 4 батальонов. В 1909 году 1-й батальон базировался в Оломоуце, 2-й и 3-й — в Тешине, 4-й — в Кромержиже (в 1914 году 1-й батальон переведён в Добой). Национальный состав полка по состоянию на 1914 год: 83% — чехи, 10% — венгры, 7% — прочие национальности.

В 1914 году полк отправился на Итальянский фронт Первой мировой войны, где участвовал в нескольких битвах при Изонцо. Его батальоны были распределены по нескольким подразделениям:
 1-й батальон — 12-я горная бригада, 48-я пехотная дивизия, ;
 2-й и 3-й батальоны — 23-я пехотная бригада, , ;
 4-й батальон — 8-я пехотная бригада, ,  .

В ходе так называемых  с июня 1918 года число батальонов было сокращено до трёх, и 4-й батальон был расформирован.

Командиры 

 1794—1797: полковник Кристоф фон Латтерманн
 1857—1859: полковник Франц фон Йон
 1859 — после 1865: полковник Эдуард Шпильбергер фон Шпильвалль
 1879 — : полковник Уго фон Энрикес
 1900—1904: полковник Карл Рудзинский фон Рудно
 1905—1908: полковник Йоханн Айслер, риттер фон Айзенхорт
 1909—1912: полковник Йозеф Шён
 1913—1914: полковник барон Хайнрих фон Теста

Примечания

Литература 
 Schematismus für das Kaiserliche und Königliche Heer und für das Kaiserliche und Königliche Kriege-Marine für 1900. Wiedeń: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1899.
 Schematismus für das Kaiserliche und Königliche Heer und für das Kaiserliche und Königliche Kriege-Marine für 1895. Wiedeń: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1884.

Ссылки 
 Österreich-Ungarns bewaffnete Macht 1900-1914 
 Austro-Hungarian Land Forces 1848-1918 By Glenn Jewison & Jörg C. Steiner

Пехотные полки Австро-Венгрии
Воинские части и формирования, созданные в 1715 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году